Baksan steht für:
 Baksan (Stadt), Stadt in der Republik Kabardino-Balkarien (Russland)
 Baksan (Fluss), Fluss im Nordkaukasus (Russland)
 Baksan-Wasserkraftwerk, Wasserkraftwerk am Baksan (Kaukasus, Russland)
 Baksan (Gletscher), Gletscher am Elbrus (Kaukasus, Russland)
 Baksan-Neutrinoobservatorium, Forschungsstätte des Kernforschungsinstitutes der Russischen Akademie der Wissenschaften